Индекс KASE, КЕЙС (Index KASE) — фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка Казахстана. Рассчитывается Казахстанской фондовой биржей.

Значение Индекса KASE пересчитывается после каждой сделки, заключенной с акциями, которые входят в представительский список индекса. В настоящее время в представительский список индекса входит 9 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся казахстанских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.

Перечень эмитентов и их вес в индексе регулярно пересматриваются.

Представительский список Индекса KASE 
(на 17.02.2023)

См. также 
 Индекс S&P 500
 Индекс Доу Джонса

Ссылки 
 Официальный сайт индекса
 Методика расчета Индекса KASE

Экономика Казахстана
Листинг на Казахстанской фондовой бирже